Lagon bleu peut désigner :

Toponyme 

 le Lagon bleu, une station thermale d'Islande créée au bord d'un petit lac artificiel dans la municipalité de Grindavík ;
 le Myvatn Nature Baths, aussi appelé Lagon bleu, une station thermale d'Islande créée au bord d'un petit lac artificiel dans la municipalité de Skútustaðahreppur, non loin de la localité de Reykjahlíð ;
 le Lagon bleu, un site naturel de Malte composé du détroit séparant les îles de Comino et Cominotto ;
 le lagon Bleu, un site naturel de France situé dans l'atoll de Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu.

Autre 
 le Lagon bleu, un cocktail
  (The Blue Lagoon), un roman de 1908 par Henry De Vere Stacpoole et ses nombreuses adaptations cinématographiques.

Voir aussi 
 , traduction anglophone